Новостро́ево (, в 1945—46 годах — Тремпен) — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области. Является административным центром Новостроевского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Посёлок расположен в 6 километрах северо—западнее Озёрска и в 27 километрах от Черняховска. Через него протекает река Удельная.

История 
Тремпен впервые упоминается в 1510 году. В 1550 году была здесь построена кирха. Была построена узкоколейка из Инстербурга (ныне Черняховск) с ответвлением в Тремпен. До 1945 года Тремпен входил в состав Восточной Пруссии, Германия. С 1945 года входил в состав РСФСР СССР. Ныне в составе России. В 1946 году Тремпен был переименован в Новостроево. 30 июня 2008 года стал административным центром образованного в ходе административной реформы в Российской Федерации Новостроевского сельского поселения.

Население

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа
 Детский сад

Достопримечательности 

 Воинское захоронение русских солдат, павших в Первую мировую войну
 Руины кирхи, переданные РПЦ в 2010 году.

Известные жители Новостроево 
 Борис Бартфельд — председатель Калининградской писательской организации Союза российских писателей.

Примечания

Ссылки 
 Реестр муниципальных образований 

Населённые пункты Озёрского района (Калининградская область)